Хэзлитт, Хе́йзлитт, Ха́злитт () — английская фамилия. 

Известные носители:

 Хэзлитт, Генри (1894—1993) — американский экономист и журналист либертарианского направления.
 Хэзлитт, Уильям (1778—1830) — классик английской эссеистики.

Примечания